Sezóna 2008/2009 byla 79. sezónou Rakouské ligy. Mistrem se stal tým EC Klagenfurt AC.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 EC Klagenfurt AC - HC TWK Innsbruck 4:2 na zápasy (8:2, 2:3, 5:2, 1:3, 5:0, 3:1)
 Vienna Capitals - Graz 99ers 4:3 na zápasy (6:0, 1:2, 3:2, 3:2, 1:3, 1:2, 5:1)
 EC Red Bull Salzburg - HK Jesenice 4:1 na zápasy (3:2 P, 2:6, 9:1, 3:1, 4:1)
 EC VSV - EHC Linz 2:4 na zápasy (1:2, 1:2, 5:2, 2:3, 2:1, 0:2)

Semifinále 
 EC Klagenfurt AC - EHC Linz 4:0 na zápasy (2:0, 4:2, 5:1, 5:3)
 Vienna Capitals - EC Red Bull Salzburg 1:4 na zápasy (4:3 P, 2:4, 1:4, 1:2, 3:5)

Finále 
 EC Klagenfurt AC - EC Red Bull Salzburg 4:3 na zápasy (5:4 P, 2:7, 3:6, 4:1, 3:0, 2:3 P, 2:1)

Rakouská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009
Sport v Klagenfurtu
Sportovní události ve Vídni
Sport v Salcburku
Sport ve Villachu
Sport v Linci
Sport v Jesenicích (Slovinsko)
Sport ve Štýrském Hradci
Lední hokej v Tyrolsku
Sportovní události v Innsbrucku
Sport v Székesfehérváru
Sport v Lublani
Sport v Rakousku v roce 2008
Sport v Rakousku v roce 2009